Polack ist der Familienname folgender Personen:
 Charles August Polack (1860–1934), deutscher Nautiker und Kapitän
 Emmanuelle Polack (* 1965), französische Kunsthistorikerin und Autorin
 Fernando Sánchez Polack (1920–1982), spanischer Schauspieler
 Friedrich Polack (1835–1915), deutscher Pädagoge
 Fritz Polack (1892–1956), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Heidrun Polack (* 1945), deutsche Schauspielerin
 Jan Polack (1435–1519), polnischer Maler
 Joel Samuel Polack (1807–1882), erster jüdischer Siedler in Neuseeland
 Johann Friedrich Polack (1700–1772), deutscher Rechtswissenschaftler und Mathematiker
 Marie Sieger-Polack (1886–1970), deutsche Malerin
 Oskar Polack, deutscher Schwimmer
 Peter Wilhelm Polack (* um 1664; † 1721), deutsch-baltischer Goldschmied
 Siegfried Polack (1899–1944), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Polak
 Pollack (Begriffsklärung)
 Polacke
 Pollak
 Pohlack